In 1905/06 werd het elfde Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. Inmiddels was ook de Noord-Duitse voetbalbond in het leven geroepen, maar de bond van Hamburg-Altona bleef aanvankelijk nog bestaan. De kampioen ging dus niet rechtstreeks naar de eindronde om de Duitse landstitel, maar moest eerst nog langs de Noord-Duitse eindronde.

Victoria werd kampioen en in de eindronde versloegen ze Holstein Kiel en Eintracht Braunschweig. In de nationale eindronde verloor de club in de eerste ronde van Berliner TuFC Union 1892.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1905/06